Télanyó (Mrs. Santa Claus), 1996-os tévéfilm Terry Hughes rendezésében
Télanyó (Santa Claudia), 2002-es tévéfilm Andi Niessner rendezésében